Бохов (, ) — город в районе Карловы Вары Карловарского края Чехии.

История 
Первое письменное упоминание о Бохове относится к 1325 году. 10 октября 2006 года Бохову был возвращён статус города.

География 
Расположен в 15 км к юго-востоку от города Карловы Вары, на высоте 659 м над уровнем моря. Площадь составляет 95,65 км².

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Карловарского края